Chon Buri – miasto w Tajlandii
 Chon Buri – prowincja w Tajlandii